Константи́н Ни́конов:
 Никонов, Константин Игоревич (род. 1961) — российский рэндзист, чемпион России.
 Никонов, Константин Павлович (1922—1982) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Никонов, Константин Петрович (1844—1915) — российский адмирал, начальник морской обороны Балтийского моря, военный губернатор Кронштадта.